Leopardus ist:

in der Biologie eine Gattung der Katzen, siehe Pardelkatzen
der Name des Märtyrers Leopardus (Heiliger) († um 362)